Trichosalpinx — род многолетних травянистых растений подтрибы Pleurothallidinae трибы Epidendreae семейства .

Виды 
По данным The Plant List: 

 Trichosalpinx abbreviata Luer & Hirtz		
 Trichosalpinx acestrochila Luer		
 Trichosalpinx acremona (Luer) Luer		
 Trichosalpinx alabastra (Luer & R.Escobar) Luer		
 Trichosalpinx amygdalodora (Kraenzl.) Luer		
 Trichosalpinx arbuscula (Lindl.) Luer		
 Trichosalpinx atropurpurea Luer & Hirtz		
 Trichosalpinx ballatrix Luer & R.Escobar		
 Trichosalpinx barbelifera Luer & R.Vásquez		
 Trichosalpinx berlineri (Luer) Luer		
 Trichosalpinx blaisdellii (S.Watson) Luer		
 Trichosalpinx bricenoensis Luer & R.Escobar		
 Trichosalpinx calceolaris Luer & R.Escobar		
 Trichosalpinx carinilabia (Luer) Luer		
 Trichosalpinx caudata Luer & R.Escobar		
 Trichosalpinx cedralensis (Ames) Luer		
 Trichosalpinx chaetoglossa (Luer) Luer		
 Trichosalpinx chamaelepanthes (Rchb.f.) Luer		
 Trichosalpinx ciliaris (Lindl.) Luer		
 Trichosalpinx costata (Luer & R.Vásquez) Luer		
 Trichosalpinx crucilabia (Ames & Correll) Luer		
 Trichosalpinx cryptantha (Barb.Rodr.) Luer		
 Trichosalpinx dalstroemii Luer		
 Trichosalpinx deceptrix Carnevali & I.Ramírez		
 Trichosalpinx decorata Luer & R.Escobar		
 Trichosalpinx dentialae D.E.Benn. & Christenson		
 Trichosalpinx dependens (Luer) Luer		
 Trichosalpinx dirhamphis (Luer) Luer		
 Trichosalpinx dressleri Luer		
 Trichosalpinx drosoides Carnevali & I.Ramírez		
 Trichosalpinx dunstervillei Luer		
 Trichosalpinx dura (Lindl.) Luer		
 Trichosalpinx echinata Luer & Hirtz		
 Trichosalpinx ectopa Luer		
 Trichosalpinx egleri (Pabst) Luer		
 Trichosalpinx escobarii Luer		
 Trichosalpinx fasciculata Luer & Hirtz		
 Trichosalpinx fissa Luer		
 Trichosalpinx fruticosa Luer		
 Trichosalpinx gentryi Luer		
 Trichosalpinx glabra D.E.Benn. & Christenson		
 Trichosalpinx hirtzii Luer		
 Trichosalpinx homnidion Luer		
 Trichosalpinx hypocrita (Garay & Dunst.) Luer		
 Trichosalpinx inaequisepala (C.Schweinf.) Luer		
 Trichosalpinx inquisiviensis (Luer & R.Vásquez) Luer		
 Trichosalpinx intricata (Lindl.) Luer		
 Trichosalpinx jimburae Luer & Hirtz		
 Trichosalpinx jostii Luer & Dalström		
 Trichosalpinx kerrii Luer & Carnevali		
 Trichosalpinx lamellata Luer		
 Trichosalpinx lenticularis (Luer) Luer		
 Trichosalpinx ligulata Luer & Hirtz		
 Trichosalpinx lilliputalis (Luer & Hirtz) Luer		
 Trichosalpinx macphersonii Luer		
 Trichosalpinx manningii Luer		
 Trichosalpinx mathildae (Brade) Toscano & Luer		
 Trichosalpinx membraniflora (C.Schweinf.) Luer		
 Trichosalpinx memor (Rchb.f.) Luer		
 Trichosalpinx metamorpha Luer & Hirtz		
 Trichosalpinx minutipetala (Ames & C.Schweinf.) Luer		
 Trichosalpinx montana (Barb.Rodr.) Luer		
 Trichosalpinx multicuspidata (Rchb.f.) Luer		
 Trichosalpinx nana (Ames & C.Schweinf.) Luer		
 Trichosalpinx navarrensis (Ames) Mora-Ret. & García Castro		
 Trichosalpinx notosibirica (T.Hashim.) Luer		
 Trichosalpinx nymphalis (Luer) Luer		
 Trichosalpinx orbicularis (Lindl.) Luer		
 Trichosalpinx otarion (Luer) Luer		
 Trichosalpinx pandurata D.E.Benn. & Christenson		
 Trichosalpinx parsonsii Luer & Dodson		
 Trichosalpinx patula Luer		
 Trichosalpinx pergrata (Ames) Luer		
 Trichosalpinx pleurothallodes Luer & Hirtz		
 Trichosalpinx pringlei (Schltr.) Luer		
 Trichosalpinx pseudolepanthes Luer & R.Escobar		
 Trichosalpinx psilantha Luer		
 Trichosalpinx pumila (Luer) Luer		
 Trichosalpinx punctatifolia (Barb.Rodr.) Luer		
 Trichosalpinx purpurea Seehawer		
 Trichosalpinx pusilla (Kunth) Luer		
 Trichosalpinx quitensis (Rchb.f.) Luer		
 Trichosalpinx ramosii Luer		
 Trichosalpinx reflexa Mel. Fernández & Bogarín		
 Trichosalpinx ringens Luer		
 Trichosalpinx robledorum (Luer & R.Escobar) Luer		
 Trichosalpinx roraimensis (Rolfe) Luer		
 Trichosalpinx rotundata (C.Schweinf.) Dressler		
 Trichosalpinx scabridula (Rolfe) Luer		
 Trichosalpinx semilunata (Luer) Luer		
 Trichosalpinx sijmii Luer		
 Trichosalpinx silverstonei Luer		
 Trichosalpinx sipapoensis G.A.Romero & Luer		
 Trichosalpinx solomonii Luer		
 Trichosalpinx spathulata Luer		
 Trichosalpinx steyermarkii Luer		
 Trichosalpinx strumifera Luer		
 Trichosalpinx systremmata (Luer) Luer		
 Trichosalpinx tantilla (Luer) Luer		
 Trichosalpinx teaguei Luer		
 Trichosalpinx tenuiflora (Schltr.) Luer		
 Trichosalpinx tenuis (C.Schweinf.) Luer		
 Trichosalpinx teres Luer		
 Trichosalpinx todziae Luer		
 Trichosalpinx trachystoma (Schltr.) Luer		
 Trichosalpinx triangulipetala (Ames & Correll) Luer		
 Trichosalpinx trilobata (Fawc. & Rendle) Luer		
 Trichosalpinx tropida (Luer) Luer		
 Trichosalpinx uvaria Luer		
 Trichosalpinx vagans (Garay & Dunst.) Luer		
 Trichosalpinx vasquezii Luer		
 Trichosalpinx webbiae Luer & R.Escobar		
 Trichosalpinx werneri Luer		
 Trichosalpinx wilhelmii Luer		
 Trichosalpinx xiphochila (Rchb.f.) Luer		
 Trichosalpinx yanganensis (Luer) Luer		
 Trichosalpinx zunagensis Luer & Hirtz

Болезни и вредители

Примечания

Ссылки 
 Фотографии Trichosalpinx на сайте flickr.com

Орхидные